

Astronomia
5014 Gorchakov – asteroide della fascia principale

Persone
Aleksandr Michajlovič Gorčakov (1798-1883) – politico russo
Michail Dmitrievič Gorčakov (1793-1861) – generale russo